Gmina Newton (hrabstwo Buchanan)
 Gmina Newton (hrabstwo Carroll)